W sezonie 2010 rozegrano 20. edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Białorusi – Wyszejszej lihi. Tytułu mistrzowskiego bronił . Rozgrywki rozpoczęły się 3 kwietnia, a zakończyły po 33 kolejkach – 21 listopada 2010.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 12 drużyn, walczących o tytuł mistrza Białorusi w piłce nożnej. Rozgrywki zostały podzielone na trzy rundy. W pierwszej i drugiej rundzie każda z drużyn rozegrała po 2 mecze z wszystkimi przeciwnikami (razem 22 spotkania). W trzeciej każda z drużyn rozegrała po 1 meczu z każdym przeciwnikiem (razem 11 spotkań). Ostatni zespół w tabeli (12 – ) spadł do Pierszej lihi. Przedostatni zespół w tabeli (11 – ) wygrał w dwumeczu barażowym o utrzymanie z drugim zespołem Pierszej lihi Skwiczem Mińsk. Mistrz kraju () otrzymał prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów UEFA, wicemistrz () będzie mógł wystąpić w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA, podobnie jak zdobywca Pucharu Białorusi 2010/2011, a 3. drużyna () – w I rundzie kwalifikacyjnej tych rozgrywek.

Drużyny 
Przed sezonem klub MTZ-RIPA zmienił nazwę na .

Tabela

Baraże

Wyniki

Pierwsza i druga runda

Trzecia runda

Najlepsi strzelcy 
 15 goli
  Renan Bressan ()

 12 goli
  Dzmitryj Kawalionak ()

 11 goli
  Andrej Razin ()

 10 goli
  Dzmitryj Asipienka ()
  Mikałaj Janusz ()

Przypisy

Zobacz też 
 Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
  – Białoruska Federacja Piłkarska 
 football.by 

2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
2010 na Białorusi